Hasse Ekman (1915-2004) var en svensk regissör, filmskapare  och skådespelare. Han debuterade redan 1924 i fadern, Gösta Ekmans, film Unge greven ta'r flickan och priset och fick något av ett genombrott då han åter spelade mot fadern i Intermezzo 1936. Ekman debuterade som filmregissör vid 24 års ålder 1940 med komedin Med dej i mina armar och varvade sedan genrer, för exempel Första divisionen (1941), Lågor i dunklet (1942), Ombyte av tåg (1943) och Fram för lilla Märta (1945).

Filmografi

Långfilm

Kortfilm
 1944 – Ett yrke för män (regi)

Källor

Externa länkar 

Filmer i regi av Hasse Ekman
Hasse Ekman
Filmografier